ABZ-politicus in Woensdrecht: Cor Bosman (ABZ)
 medeoprichter XS4ALL: Cor Bosman (XS4ALL)
 voormalig PVV-Statenlid: Cor Bosman (PVV)